Németország
Bruckberg, település Bajorországban, Ansbach járásban
Bruckberg, település Bajorországban, Landshut járásban